N (beziehungsweise n) ist ein Buchstabe des lateinischen Alphabets, siehe N. Darüber hinaus hat das Zeichen und seine Abwandlungen folgende Bedeutungen:

 Ν ist ein Buchstabe des griechischen Alphabets, siehe Ny. Der zugehörige Kleinbuchstabe ist ν
 Der Buchstabe N̈ (kleingeschrieben n̈) besteht aus einem N mit Trema. Er wird in Jakaltek in Malagasy für den Laut ŋ verwendet.
 Der Buchstabe Ñ (kleingeschrieben ñ) besteht aus einem N mit Tilde. Er wird u. a. im Spanischen verwendet.

Mathematik:
 n wird häufig zur Benennung von Variablen verwendet, deren Werte auf natürliche Zahlen beschränkt sind (ein Vieleck mit unbestimmter Eckenzahl heißt z. B. n-Eck). Bei indizierten Variablen wird n oft als Index verwendet. Bei einer Laufvariablen bezeichnet n oder N in der Regel das obere Ende des Laufbereichs (z. B. )
 , ersatzweise auch , ist das Symbol für die Menge der natürlichen Zahlen

Statistik:
 N die Größe der Grundgesamtheit
 n die Anzahl der Merkmalsausprägungen
Astronomie:
für Neptun in der astronomischen Nomenklatur
Physik:
 generell für die Anzahl von zählbaren Objekten. Insbesondere
 in der Elektrizitätslehre steht n für die Windungszahl einer elektrischen Spule
 in der Mechanik steht n oft für die Anzahl von Schwingungen
 in der Wellenoptik und Akustik bezeichnet n die Ordnung bei Beugung und Resonanz (siehe Harmonische)
 in der Optik ist n das Zeichen für den Brechungsindex
 in der Thermodynamik steht N für die Teilchenzahl und n für die Teilchenzahldichte
 in der Kernphysik steht n für das Neutron
 in der Atomphysik bezeichnet n die Hauptquantenzahl
 in der physikalischen Technik ist N das Zeichen für den Entmagnetisierungsfaktor und den Entelektrisierungsfaktor

Maßeinheiten und Vorsatzzeichen:
 N das Symbol für die SI-Einheit der Kraft, das Newton.
 n das Zeichen für den Vorsatz nano (=10−9 oder milliardstel)

Chemie:
 N ist das Symbol für das Element Stickstoff (Nitrogenium)
 N ist das Formelzeichen für die Teilchenzahl
 N war das Formelzeichen für die veraltete Gehaltsangabe „Normalität“, siehe Äquivalentkonzentration
 im stöchiometrischen Rechnen ist n das Symbol für die Stoffmenge
 n- dient als Konfigurationsdeskriptor in halbsystematischen Substanznamen 

Biologie:
 der Ein-Buchstaben-Code für die Aminosäure Asparagin

Geographie:
 Nord, nördlich, nördlicher Breitengrad

Numismatik (Münzkunde):
 Montpellier vom 16. bis 18. Jahrhundert auf französischen Münzen
 Kippermünzstätte Naumburg 1621 bis 1622

Medizin:
 N. steht für Nervus (Plural Nervi, Nn.), siehe Nerv

Kfz-Kennzeichen:

 international: Norwegen
 Deutschland: kreisfreie Stadt Nürnberg und Landkreis Nürnberger Land
 Georgien: Achalziche
 Großbritannien: Nordostengland
 Kasachstan: Qysylorda (Gebiet)
 Kirgisien: Gebiet Naryn
 (arabisch: ﻥ) Libanon: Gouvernement Nabatäa 
 Österreich: Land Niederösterreich (auslaufend)
 Polen: Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Südafrika: „Northern“ = „Limpopo Province“ 

als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:

 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg
 Österreich: Landeshauptmann von Niederösterreich, siehe Liste der Buchstaben der Zulassungsbehörden für nationale amtliche Kennzeichen für Kleinfahrzeuge

als Luftfahrzeugkennzeichen:

 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus den USA, einschließlich Außengebiete

als Zuggattung:

 Nahschnellverkehrszug
 Nahverkehrszug

Währungen:
 ₦, ersatzweise N, für Naira, die Währung Nigerias
 N für Ngwee, die kleinere Währungseinheit Sambias, siehe Sambischer Kwacha

Elektrotechnik:
 den Neutralleiter
 einen koaxialen Steckverbinder

Personen:
 Manami N. (* 1969), japanische Musikerin
 Marie N (* 1973), lettische Pop- und Musical-Sängerin

Sonstiges:
 N ist eine Spurweite bei Modellbahnen, siehe Maßstäbe der Modelleisenbahn
 N steht für Lady, die US-amerikanische Bezeichnung für den Batterietyp UM-5 (Zink/Kohle) bzw. AM-5/LR-1 (Alkaline)
 N ist der Name für ein Computerspiel, siehe N (Computerspiel)
 Anlage N zur deutschen Einkommensteuererklärung über Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Deutschland)
 N ist der Name des fünften Albums der Melodic-Death-Metal-Band Norther
 n ist der Name einer polnischen Satellitenplattform
 N steht als einzelner Anfangsbuchstabe einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich für den Postbezirk North (Nord-London)
 N wie Němec (tschechisch) bzw. Niemiec (polnisch) für "Deutscher": Aufdruck auf weißen Armbinden, die Deutsche in den tschechisch und (dort nicht flächendeckend) den polnisch beherrschten Vertreibungsgebieten tragen mussten
 N (Kana), Zeichen des Kana-Systems

Siehe auch:
 Gruppe N

Abkürzung